Cylichna verrilli är en snäckart som beskrevs av Dall 1889. Cylichna verrilli ingår i släktet Cylichna och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
verrilli